Dragon Force – videogioco del 1996 per Sega Saturn e poi PlayStation 2
 D.R.A.G.O.N. Force – videogioco del 1989 per Amiga e DOS
 DragonForce – gruppo musicale britannico